6-й розыгрыш Кубка мира по волейболу среди женщин прошёл с 8 по 17 ноября 1991 года в пяти городах Японии с участием 12 национальных сборных команд. Обладателем Кубка во второй раз в своей истории стала сборная Кубы.

Команды-участницы 
 Япония — страна-организатор;
 СССР, Германия (вместо Нидерландов) — по итогам чемпионата Европы 1991;
 Китай, Южная Корея — по итогам чемпионата Азии 1991;
 Куба, США — по итогам чемпионата Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна 1991;
 Бразилия, Перу — по итогам чемпионата Южной Америки 1991;
 Кения — по итогам чемпионата Африки 1991;
 Испания, Канада — по приглашению ФИВБ.

Система проведения 
12 команд-участниц на первом этапе были разбиты на две группы. 6 команд (по три лучшие из каждой группы) вышли в финальный этап, где по круговой системе разыграли места с 1-го по 6-е. Учитывались результаты игр команд между собой на первой стадии. Итоговые 7—12-е места по такой же системе разыграли команды, занявшие в группах первого этапа 4—6-е места.

Предварительный этап

Группа А 
Токио/Гифу 

Токио
 8 ноября: СССР — Испания 3:0 (15:1, 15:10, 15:2); Перу — Южная Корея 3:2 (15:2, 12:15, 17:15, 13:15, 17:16); Япония — Канада 3:1 (15:10, 15:8, 11:15, 15:5).
 9 ноября: СССР — Перу 3:1 (14:16, 17:15, 15:7, 15:11); Южная Корея — Канада 3:1 (12:15, 15:3, 15:5, 15:10); Япония — Испания 3:0 (15:2, 15:5, 15:4).
 10 ноября: Перу — Канада 3:0 (15:10, 15:6, 15:13); Южная Корея — Испания 3:0 (15:5, 15:3, 15:2); СССР — Япония 3:1 (11:15, 15:10, 15:10, 15:11).

Гифу
 12 ноября: СССР — Южная Корея 3:2 (11:15, 15:13, 15:7, 14:16, 15:8); Канада — Испания 3:1 (15:12, 14:16, 15:2, 15:11); Япония — Перу 3:2.
 13 ноября: СССР — Канада 3:1 (16:14, 15:12, 15:17, 15:5); Перу — Испания 3:0 (15:3, 15:11, 15:1); Южная Корея — Япония 3:2 (6:15, 15:11, 15:6, 11:15, 17:15).

Группа В 
Сэндай/Киото

Сэндай
 8 ноября: США — Бразилия 3:2 (17:15, 8:15, 15:11, 7:15, 15:9); Китай — Германия 3:0 (15:6, 15:6, 15:10); Куба — Кения 3:0 (15:3, 15:5, 15:2).
 9 ноября: Куба — Китай 3:0 (15:7, 15:13, 16:14); Бразилия — Германия 3:0 (15:13, 15:6, 15:13); США — Кения 3:0 (15:4, 15:2, 15:1).
 10 ноября: Германия — Кения 3:0 (15:3, 15:9, 15:5); Китай — Бразилия 3:0 (15:11, 15:11, 15:6); Куба — США 3:1 (4:15, 15:11, 15:7, 15:7).

Киото
 12 ноября: Китай — США 3:1 (13:15, 15:12, 16:14, 15:12); Бразилия — Кения 3:0 (15:4, 15:0, 15:0); Куба — Германия 3:0 (15:6, 15:9, 15:8).
 13 ноября: Куба — Бразилия 3:2 (17:15, 16:17, 4:15, 15:11, 15:9); Китай — Кения 3:0; США — Германия 3:0 (15:8, 15:8, 15:8).

Классификационный раунд 
Курсивом выделены результаты матчей первого этапа, пошедшие в зачёт классификационного раунда.

 15 ноября: Япония — Кения 3:0 (15:2, 15:4, 15:2); Бразилия — Испания 3:0 (15:6, 15:4, 15:2); Германия — Канада 3:1 (15:11, 15:12, 6:15, 15:7).
 16 ноября: Япония — Германия 3:2 (15:12, 10:15, 12:15, 17:16, 15:8); Бразилия — Канада 3:0 (15:5, 15:6, 15:12); Испания — Кения 3:0 (15:1, 15:5, 15:13).
 17 ноября: Япония — Бразилия 3:1 (15:11, 7:15, 15:10, 15:7); Германия — Испания 3:0 (15:8, 15:8, 15:12); Канада — Кения 3:0 (15:3, 15:3, 15:0).

Финальный этап 
Осака 
Курсивом выделены результаты матчей первого этапа, пошедшие в зачёт финального.

 15 ноября: Китай — Перу 3:1 (15:4, 15:11, 6:15, 15:11); СССР — США 3:2 (15:6, 8:15, 7:15, 15:3, 15:8); Куба — Южная Корея 3:0 (15:7, 15:8, 15:12).
 16 ноября: США — Южная Корея 3:0 (15:10, 15:6, 15:10); Китай — СССР 3:1 (15:3, 5:15, 15:7, 15:7); Куба — Перу 3:1 (15:9, 15:12, 2:15, 15:11).
 17 ноября: Китай — Южная Корея 3:0 (15:7, 15:11, 15:4); США — Перу 3:2 (7:15, 15:11, 15:5, 11:15, 15:12); СССР — Куба 3:0 (15:11, 17:15, 15:8).

Итоги

Положение команд

Призёры 
 : Регла Белл Маккензи, Лилия Искьердо Агирре, Мерседес Кальдерон Мартинес, Магалис Карвахаль Ривера, Норка Латамблет Додино, Мирея Луис Эрнандес, Таня Ортис Кальво, Регла Торрес Эррера, Марленис Коста Бланко, Идальмис Гато Мойя, Соня Рескайль, Инес Сааведра. Тренер — Эухенио Хорхе Лафита.

 : Лай Явэнь, Ли Гоцзюнь, Чжоу Хун, Ма Фан, Ван И, Сюй Хуэйцзюань, Чэнь Фунцин, Сюй Синь, Ци Лили, У Дань, Гао Линь, Ли Юэмин. Тренер — Ху Цзинь.

 : Валентина Огиенко, Елена Чебукина, Татьяна Сидоренко, Марина Панкова, Ирина Ильченко, Светлана Корытова, Елена Батухтина, Светлана Василевская, Наталья Морозова, Инесса Емельянова, Евгения Артамонова, Юлия Тимонова. Тренер — Николай Карполь.

Индивидуальные призы 
 MVP:  Карен Кемнер
 Лучшая нападающая:  Мирея Луис Эрнандес 
 Лучшая блокирующая:  Габриэла Перес дель Солар
 Лучшая на подаче:  Мерседес Кальдерон Мартинес
 Лучшая на приёме:  Елена Батухтина
 Лучшая в защите:  Чан Юн Хи
 Лучшая связующая:  Ма Фан
 Самая результативная:  Барбара Елич

Символическая сборная 
  Карен Кемнер
  Мирея Луис Эрнандес
  Итико Сато
  У Дань
  Габриэла дель Солар
  Чан Юн Хи

Ссылки и источники 
 Кубок мира по волейболу среди женщин 1991 на сайте www.worldcup2003.jp 
 Архив волейбольных результатов
 Волейбол. Энциклопедия/Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. Томск: Компания «Янсон» — 2001.

Кубок мира по волейболу
1991 год в волейболе
Международные соревнования по волейболу в Японии
Ноябрь 1991 года
Спорт в Японии в 1991 году